Saladic (Monistrol de Calders), masia del municipi de Monistrol de Calders.
 Molí de Saladic, molí del municipi de Monistrol de Calders.
 Baga de Saladic, obaga del municipi de Monistrol de Calders.
 Gorg de Saladic, gorg del municipi de Monistrol de Calders.
 Resclosa de Saladic, petit embassament del municipi de Monistrol de Calders.
 Horts del Molí de Saladic, conjunt d'horts del municipi de Monistrol de Calders.